«Стю́арт Литтл 3: Зов приро́ды» () — триквел кинофильма «Стюарт Литтл», вышедший в 2005 году. В отличие от предыдущих двух фильмов, «Стюарт Литтл 3» является полностью анимационной лентой с элементами 2D и 3D, аналогично сериалу.

Сюжет 
В новой истории семья Литтлов отправляется в увлекательное путешествие. Джордж и Стюарт становятся скаутами, но Стюарту всё время не везёт. В лесу он знакомится со скунсом Рико, который является отпетым обманщиком. Но Стюарту угрожает опасность — в лесу обитает неизвестный хищник, о котором слагают легенды и называют просто «Зверь». Скоро оказалось, что этот хищник — обыкновенная пума. Она похищает других котов, чтобы сдирать с них шкуры и надевать их на зиму. Она похищает обманутого Рико кота Снежка, и Стюарт отправляется его спасать. Рико, понявший свою ошибку, следует за ним. Сначала Стюарт спасает Снежка и даже кидает Пуму в водопад, но та вылезает и следует за ними. Они делают ловушку, но Снежок по глупости выдаёт их, и Пума готовится съесть Стюарта, но его спасает Рико. За ним последовали другие звери, которые помогли в битве, и Пума попала в верёвки. Литтлы и скауты нашли их, и Пуму отправили в зоопарк, а Стюарту присвоили звание лучшего скаута.

Роли озвучивали

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Семейные фильмы США
Фильмы о говорящих животных
Компьютерные анимационные фильмы США
Мультфильмы о животных
Фильмы Columbia Pictures
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы США 2005 года
Мультфильмы на английском языке